Bag Raiders () — австралийский музыкальный дуэт, ориентированный на танцевальную музыку с использованием элементов фанка, альтернативного и инди-рока. Дуэт сформирован в 2006 году в Сиднее музыкантами Джеком Глэссом и Крисом Стрейси.

История дуэта 
История Bag Raiders берёт своё начало в середине 1990-х годов, когда Джек Глэсс и Крис Стрейси познакомились будучи участниками оркестра школы Крэнбрук. Но своё сотрудничество музыканты начали в 2005. Глэсс и Стрейси начали создавать миксы композиций поп и рок-музыки 1970-х годов. В 2006 музыканты всерьёз задумались о совместной работе. Дуэт был назван «Bag Raiders».

Первоначально Глэсс и Стрейси занимались созданием ремиксов для сторонних исполнителей. В 2007 году Bag Raiders подписывают контракт с лейблом Bang Gang 12 Inches. Под влиянием творчества The Brothers Johnson, Earth, Wind & Fire, 808 State и Orbital музыканты записывают и издают мини-альбомы The Bag Raiders и Fun Punch. В октябре 2008 года выходит первый сингл Bag Raiders «Turbo Love!», который, впрочем, не имел успеха.

Популярность к музыкантам пришла с релизом сингла «Shooting Stars» в 2009 году. Трек занял 11 место в Triple J Hottest 100 и 44 строчку ARIA Charts. Песня получила широкую ротацию на австралийских радиостанциях, а сами музыканты были внесены в список «50 ведущих австралийских диджеев» и разместились там на 11 позиции. После релиза «Shooting Stars» Джек Глэсс и Крис Стрейси сообщили о скором выходе полноформатного студийного альбома.

Следующим синглом стал «Way Back Home», вышедший в сентябре 2010 года принёсший известность дуэту и в Европе. 1 октября состоялся выпуск первого студийного альбома дуэта с одноимённым названием Bag Raiders. Пластинка дебютировала на 7-й строчке ARIA Albums Chart. Вторым синглом из альбома Bag Raiders становится «Sunlight», запись которого проходила совместно с Дэном Блэком.

В настоящее время о выходе нового студийного материала ничего не сообщается, а сами музыканты активно занимаются концертной деятельностью.

Состав 
 Джек Глэсс — клавишные, программинг (2006 — настоящее время)
 Крис Стрейси — клавишные, программинг (2006 — настоящее время)

Дискография

Студийные альбомы

Синглы и мини-альбомы

Ремиксы 
 Bag Raiders — «Fun Punch» (Bag Raiders Remix)
 Cut Copy — «Far Away» (Bag Raiders Remix)
 Galvatrons — «When We Were Kids» (Bag Raiders Remix)
 Headman — «Catch Me If U Can» (Bag Raiders Remix)
 Lost Valentinos — «CCTV» (Bag Raiders Vs Van She Tech Remix)
 Lost Valentinos — «Kafka!» (Bag Raiders What Y’All Kno' Bout Seven Remix)
 Muscles — «One Inch Badge Pin» (Bag Raiders Remix)
 Kid Sister — «Pro Nails» (Bag Raiders Remix)
 K.I.M. — «B.T.T.T.T.R.Y.» (Bag Raiders Remix)
 Midnight Juggernauts — «Twenty Thousand Leagues» (Bag Raiders Remix)
 Monarchy — «I Won’t Let Go» (Bag Raiders Remix)
 Sneaky Sound System — «I Love It» (Bag Raiders Remix)
 Super Mal — «Bigger Than Big» (Bag Raiders Remix)
 ZZZ — «Lion» (Bag Raiders Remix)
 The Ting Tings — «Silence» (Bag Raiders Remix)

Награды и номинации

Использование музыки Bag Raiders в медиа 
 «B.T.T.T.T.R.Y.» (Bag Raiders Remix): компьютерная игра Grand Theft Auto IV (2008)
 «Shooting Stars»: реклама сети McDonald’s (2009—2010), 6 эпизод 1 сезона телесериала Как преуспеть в Америке (2010)

Примечания

Ссылки 
 Bag Raiders на Facebook
 Bag Raiders на Myspace
 
 
 Интервью Bag Raiders

Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Австралии
Фанк-музыканты
Группы электро-рока
Ремиксеры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные дуэты